Souboj titánů může znamenat:

 Souboj Titánů (film, 1981) – americký fantasy film z roku 1981
 Souboj Titánů (film, 2010) – americký fantasy film z roku 2010
 Sousoší Souboj Titánů (gigantů) – na 1. nádvoří Pražského hradu u západní brány na Hradčanském náměstí
 souboj Titánů s bohy – plastiky v Trojském zámku od sochařů Georga a Paula Hermannových
 Souboj titánů (Plzeň) – mezinárodní turnaj bojových sportů konaný v Plzni od roku 2004

Reference